Лазаро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лазаро, Валентино (род. 1996) — австрийский футболист.
 Лазаро Винисиус Маркес (род. 2002) — бразильский футболист.
 Лазаро, Тьерри (род. 1960) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.

См. также 
 Ласаро